Skrót FV może oznaczać:
 Federal Vision
 FarmVille
 Funk Volume